USS Philadelphia (1776)
USS Philadelphia (1799)
USS Philadelphia (1861)
USS Philadelphia (C-4)
USS Philadelphia (CL-41)
USS Philadelphia (SSN-690)